

Toponimo 
Negli Stati Uniti d'America:

Nashua – comune della California
Nashua – comune dell'Iowa
Nashua – comune del Minnesota
Nashua – comune del Montana
Nashua – comune del New Hampshire

Nashua – fiume che attraversa New Hampshire e Massachusetts

In Australia:
Nashua – località del Nuovo Galles del Sud

Altri usi 
 Nashua – azienda statunitense
 Nashua – o Nashaway, gruppo di nativi americani appartenente alla tribù degli Abenachi